Alcolapia alcalica – gatunek zagrożonej wyginięciem afrykańskiej ryby z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae).

Gatunek ten jest endemiczny dla słonego i ciepłego jeziora Natron, zasilających go strumieni i bagien Shombole w Kenii i Tanzanii.

Przypisy 

Tilapiini
Okoniokształtne Afryki
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1905 roku